Judy Tegart Dalton e Lesley Turner hanno battuto in finale Robyn Ebbern e Margaret Smith Court 6-4, 6-4.

Teste di serie 

 Robyn Ebbern /  Margaret Smith Court (finale)
 Judy Tegart Dalton /  Lesley Turner (Campionesse)

 Rita Bentley /  Jill Blackman (quarti di finale)
 Kaye Dening /  Madonna Schacht (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Australian Championships 1964